El término Villarrodrigo puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Villarrodrigo, municipio de la provincia de Jaén, España.
 Villarrodrigo de Ordás, localidad perteneciente al municipio de Santa María de Ordás, en la provincia de León, España.
 Villarrodrigo de las Regueras, localidad perteneciente al municipio de Villaquilambre, en la provincia de León, España.
 Villarrodrigo, despoblado en la localidad de Becerril del Carpio en la provincia de Palencia, España.

Ríos 
 Río Villarrodrigo, o río de Villarrodrigo, situado en la provincia de Jaén, junto a la localidad homónima.